Юрий Васильевич Про́дан (, род. 27 января 1959 года, г. Норильск, Красноярский край, РСФСР, СССР) — украинский политик и государственный деятель. Министр топлива и энергетики Украины (2007—2010), Министр энергетики и угольной промышленности Украины (27 февраля — 2 декабря 2014 года).

Образование 
В 1982 году окончил Киевский политехнический институт, получив диплом инженера-электрика, специалиста по электрическим станциям.

Карьера 
После окончания вуза три года работал инженером кафедры электростанций КПИ. Следующие два — старшим инспектором Фастовского районного отделения энергонадзора «Киевэнерго». К весне 1999-го занимал различные должности в том же «Киевэнерго», дослужился до кресла директора департамента энергосбыта. Бурный карьерный рост Юрия Продана в столичной энергокомпании пришёлся на 1995—1999 годы. Именно тогда её возглавлял будущий глава Минтопэнерго Иван Плачков.

В 1999—2000 годах Продан — первый заместитель директора ГП «Национальная энергетическая компания „Укрэнерго“» — директор Специализированного обособленного подразделения «Энергорынок». С июня 2000-го по март 2001-го — директор ГП «Энергорынок».

С марта 2001 года — председатель Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины. В 2004—2005 годах — начальник Главного управления топлива, энергетики и энергосбережения Киевской горгосадминистрации. С февраля 2005 года — первый заместитель Министра топлива и энергетики, президент НАК «Энергетическая компания Украины».

После прихода в Кабмин команды Виктора Януковича Юрий Продан вернулся в «Киевэнерго» (в сентябре 2006 года). А уже в ноябре был назначен советником Президента Украины Виктора Ющенко. С июля 2007 года — заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Назначен на должность Министра топлива и энергетики Украины в втором правительстве Юлии Тимошенко Постановлением Верховной Рады Украины № 10-VI от 18 декабря 2007 года. Потерял должность 11 марта 2010 года в связи с отставкой Кабмина Тимошенко после победы на президентских выборах Виктора Януковича.

26 февраля 2014 — Майдан предлагает Верховной Раде кандидатуру Продана на пост министра топлива и энергетики.

С 27 февраля по 2 декабря 2014 — Министр энергетики и угольной промышленности Украины в правительстве Арсения Яценюка.

Награды и звания 
 Государственный служащий первого ранга (май 2003).
 Заслуженный энергетик Украины (декабрь 2005).
 Наградное оружие — пистолет «Glock 17» (27 июня 2014).

Семья 
Жена Елена Юрьевна Березовская (1972). Дочь Яна (1983), сын Богдан (1993), дочь Анастасия (2002), сын Владимир(2007)

Примечания

Ссылки 
 Досье на Liga.net

Заслуженные энергетики Украины
Советники Президента Украины
Выпускники Киевского политехнического института
Министры топлива и энергетики Украины
Второе правительство Тимошенко